Vegadeo kan syfta på:

Geografi

Spanien 

 Vegadeo (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Vegadeo (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar